Вера Фёдоровна Матю́х (20 августа 1910, Берлин — 9 марта 2003, Санкт-Петербург) — советский художник-график.

Биография 
Дочь русского политического деятеля, эмигрировавшего из России после событий 1905 года. В 1923 году вместе с семьей переехала в СССР, при этом не владела русским языком.

С 1926 года по 1930 год училась в Харьковском художественном институте (ныне Харьковская академия дизайна и искусств) на факультете графики (мастерская В. Ермилова).

В 1931 году переехала в Ленинград, где и провела всю свою творческую жизнь. В Ленинграде сотрудничала с различными издательствами, иллюстрировала книги, работала в журналах «Чиж» и «Ёж». Училась у художника Н. А. Тырса, в Экспериментальной литографской мастерской ЛОССХ работала под руководством Г. С. Верейского и Е. С. Кругликовой в содружестве с такими художниками как П. М. Кондратьев, Л. А. Юдин, К. И. Рождественский, Б. Н. Ермолаев, А. Л. Каплан, А. С. Ведерников, А. В. Каплун.

Похоронена на кладбище в Комарово.

Музейные собрания 
Работы художницы находятся во многих музейных собраниях России, зарубежных музеях и в частных коллекциях.

 Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург. 
 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Москва.
 Государственный музей "Царскосельская коллекция". Санкт-Петербург, Пушкин.

Семья 
Муж
 Порай-Кошиц, Евгений Александрович (15 (28) сентября 1907 — 18 марта 1999, Санкт-Петербург) — советский учёный-химик, лауреат Ленинской премии (1963).
Сын
 Порай-Кошиц, Алексей Евгеньевич (род. 24 февраля 1941, Ленинград) — российский театральный художник, лауреат премии «Золотая Маска» (2002), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002), лауреат премии «Золотой Софит» (2007, 2011), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994).

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 В. Ф. Матюх в галерее Неоклассика
 Экспериментальная мастерская-студия им. Н. А. Тырсы; (Творческое объединение художников печатной графики им. Н. А. Тырсы) // Энциклопедия Санкт-Петербурга
 Вера Матюх и традиции русского авангарда

Художники России XX века
Члены Союза художников СССР
Художники СССР
Художники Санкт-Петербурга
Графики России
Графики СССР
Похороненные на Комаровском кладбище
Комарово (Санкт-Петербург)